Пара́шка — термин, который может означать:

 Парашка — высшая точка в Сколевских Бескидах (Львовская область, Украина).
 Парашка (также пара́ха или пара́ша) — сосуд для отправления естественных надобностей в тюремной камере.
 Парашка — пренебрежительное нарицание Россиийской федерации, применяемое в основном жителями Украины, а также прочих стран СНГ по аналогии с парашей; см. Рашка.

См. также 
 Параша